Europamästerskapen i curling 2018 (officiellt Le Gruyère AOP European Curling Championships 2018), A-divisionen, ägde rum den 16–24 november 2018 i Tallinn i Estland och arrangerades av World Curling Federation. Detta var de 44:e mästerskapen i ordningen. Den 16 november var avsatt för träning.

Herrar

Deltagare

Grundomgångar 
De lag som kommer på de fyra första platserna går till slutspel; de lag som kommer på de två sista platserna degraderas till B-divisionen.

Tabell

Resultat 
Tiderna avser CET +1

Runda 1 
Lördag 17 november, 09:00

Runda 3 
Lördag 17 november, 20:00

Runda 5 
Söndag 18 november, 14:00

Runda 7 
Måndag 19 november, 08:00

Runda 9 
Måndag 19 november, 16:00

Runda 11 
Tisdag 20 november, 09:00

Runda 13 
Tisdag 20 november, 19:00

Runda 15 
Onsdag 21 november, 14:00

Runda 17 
Torsdag 22 november, 09:00

Slutspel

Semifinaler 
Torsdag 22 november, 19:00

Bronsmatch 
Fredag 23 november, 19:00

Final 
Lördag 24 november, 15:00

Damer

Deltagare

Grundomgångar 
De lag som kommer på de fyra första platserna går till slutspel; de lag som kommer på de två sista platserna degraderas till B-divisionen.

Tabell

Resultat 
Tiderna avser CET +1

Runda 2 
Lördag 17 november, 15:00

Runda 4 
Söndag 18 november, 09:00

Runda 6 
Söndag 18 november, 19:00

Runda 8 
Måndag 19 november, 12:00

Runda 10 
Måndag 19 november, 20:00

Runda 12 
Tisdag 20 november, 14:00

Runda 14 
Onsdag 21 november, 09:00

Runda 16 
Onsdag 21 november, 19:00

Runda 18 
Torsdag 22 november, 14:00

Slutspel 
{{4TeamBracket-with 3rd
| RD1        = Semifinaler
| RD2        = Final
| RD3        = Bronsmatch
| RD1-seed1  = 1
| RD1-team1  = 
| RD1-score1 = 6
| RD1-seed2  = 4
| RD1-team2  = 
| RD1-score2 = 4

| RD1-seed3  = 2
| RD1-team3  = 
| RD1-score3 = 7
| RD1-seed4  = 3
| RD1-team4  = 
| RD1-score4 = 4

| RD2-seed1  = 1
| RD2-team1  = 
| RD2-score1 = 4
| RD2-seed2  = 2
| RD2-team2  = | RD2-score2 = 5| RD3-seed1  = 4
| RD3-team1  = | RD3-score1 = 7'| RD3-seed2  = 3
| RD3-team2  = 
| RD3-score2 = 4
}}

 Semifinaler Fredag 23 november, 14:00 Bronsmatch Fredag 23 november, 19:00 Final Lördag 24 november, 10:00''

Referenser 
 WCF, spelschema
 Resultat

Externa länkar 
 WCF, officiell webbsida

Curling i Europa
2018 i Estland
Europamästerskapen i curling
Sport i Tallinn